Jméno a příjmení Karel Marek má více nositelů:

 Karel Marek (* 1949) – český pedagog
 Karel Marek (ministr) (1850–1936) – český inženýr, podnikatel a politik
 Karl Marek (1860–1923) – rakouský bankéř, vysokoškolský pedagog a úředník